Митрополит Мефодий (; ) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Митилинский (1867—1876 и 1893—1897).

Биография 
Родился в городе Смирне (предки происходили из Наксоса).

Был преподавателем в Смирне и протосинкеллом в Митилинской митрополии.

12 ноября 1867 года в Георгиевском кафедральном соборе на Фанаре был рукоположён в сан епископа и возведён в достоинство митрополита Митилинского. Хиротонию совершили: патриарх Константинопольский Григорий VI, митрополит Кизический Никодим, митрополит Драмский Агафангел (Схолариос), митрополит Видинский Паисий, митрополит Хиосский , митрополит Эдесский Никодим (Константинидис), митрополит Корчинский Неофит (Кекезис), митрополит Филиппопольский Панарет (Мишайков), митрополит Созоагафопольский , митрополит Месимврийский  и митрополит Дриинупольский Матфей (Петридис).

28 января 1876 года назначен митрополитом Кесарийским, а 12 мая 1878 года — митрополитом Дидимотихским.

30 апреля 1893 года вновь назначен управляющим Митилинской митрополией.

Скончался 18 февраля 1897 года в Митилини.

Примечания 

Дидимотихские митрополиты